Кубок французької ліги з футболу 2015–2016 — 22-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вшосте переможцем став Парі Сен-Жермен.

Календар

1 раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2015

|}

2 раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2015

|}

3 раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 2015

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 2015

|}

Чвертьфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 січня 2016

|}

Півфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня 2016

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок французької ліги на soccerway 

2015–2016
Франція
Франція
2016 у французькому спорті
2015 у французькому спорті